Il doppio del torneo di tennis Houston Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gene Mayer e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale John Alexander e Geoff Masters 6-1, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (semifinali)
 Gene Mayer /  Sherwood Stewart (campioni)

 Víctor Pecci /  Balázs Taróczy (primo turno)
 John Alexander /  Geoff Masters (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Houston Open 1979